Посёлок имени Ленина  — посёлок в Советском районе Курской области.

История посёлка 
Первые упоминания датируются 1890г, тогда была построена железная дорога от Курска до Воронежа. Возникла станция — разъезд, получившая своё название по ближайшему населённому пункту — старинного казачьего села Мармыжи.

С 1892 г., когда появилась железнодорожная ветка Мармыжи — Ливны, станция стала узловой. Построили деревянный вокзал, четыре дома, водокачку, депо; телеграф и почта находились в здании вокзала.

Земля, походившая к станции, принадлежала крестьянам из деревни Волжанчик и называлась Нарезком. С постройкой железной дороги некоторые жители Волжанчика начали переселяться на станцию Мармыжи.Первыми жителями станции были : Занин Иван Николаевич,Хорошилова Надежда Матвеевна, Алтинин Илья Елисеевич, Алтунин Матвей Андреевич.

В 1913 году в поселке начала строиться церковь в честь 300-летия дома Романовых

В 1941—1943 годах во время второй мировой станция принимала участие в событиях Курской битвы. Станцию обороняли 13 бронепоездов. В результате боевых действий станция была полностью разрушена.

В конце 1940-х годов была отстроен железнодорожный вокзал, инфраструктура станции была полностью восстановлена.

Близость к железнодорожному полотну (Курск—Касторное) привлекала жителей окрестных деревень. В Мармыжах селились выходцы из сел Переволочное, Гриневка, Ледовское, Крестище, Мелеховчик, Юрасово, Азовка, Раково, Горявинка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Курская область)